Agency Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Agency Creek (Lemhi River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Agency Creek (Finley Creek), Fluss im Lake County, Bundesstaat Montana
 Agency Creek (Spring Creek), Fluss im Teton County, Bundesstaat Montana
 Agency Creek (Crooked Creek), Fluss im Klamath County, Bundesstaat Oregon
 Agency Creek (Nordpazifik), Fluss im Lincoln County, Bundesstaat Oregon
 Agency Creek (South Yamhill River), Fluss im Yamhill County, Bundesstaat Oregon
 Agency Creek (Peever Slough), Fluss im Roberts County, Bundesstaat South Dakota
 Agency Creek (Lake Oahe), Fluss im Stanley County, Bundesstaat South Dakota
 Agency Creek (Hiwassee River), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Agency Creek (Neah Bay), Fluss im Clallam County, Bundesstaat Washington
 Agency Creek (Simcoe Creek), Fluss im Yakima County, Bundesstaat Washington
 West Fork Agency Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon